ГУР — аббревиатура, имеет несколько значений:

 Главное управление разведки Министерства обороны Украины — Разведслужба Министерства обороны Украины.
 Главное управление по разведкам угля (Главуглеразведка) — Министерство угольной промышленности СССР
 Гидроусилитель руля — технический узел системы управления автомобиля.
 Главная украинская рада — межпартийная организация 1914—1915 гг.